peut désigner :

 Night Shift, court métrage britannique de Garson Kanin sorti en 1942 ;
 Night Shift, court métrage canadien de Don Haldane sorti en 1956 ;
 Night Shift (chanson de Bob Marley), chanson issue de l'album Rastaman Vibration de Bob Marley qui relate son expérience de travail de nuit à l'usine Chrysler à Wilmington dans les années 1960 ;
 Les Croque-morts en folie (en anglais ), un film américain réalisé par Ron Howard, sorti en 1982 ;
 , un jeu vidéo développé par  et publié en 1990 par Lucasfilm Games sur PC (DOS), ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, Amiga et Atari ST ;
 Nightshift, l'album des Commodores paru en 1985 ;
 Nightshift, la chanson homonyme extraite de l'album la même année.
 Nightshift, série télévisée britannique diffusée entre 1993 et 1994 ;
 Night Shift, court métrage américain de Scott Schuler sorti en 2014 ;
 Night Shift, série télévisée américaine diffusée entre le  et le  ;
 Night Shift, une fonctionnalité logicielle intégrée à iOS et macOS.

Homonymie de titre